Стефан Костов може да се отнася за:
 Стефан Костов (писател) (1879-1939) – български писател и етнограф
 Стефан Костов (1946-2008) – български журналист, писател (белетрист)
 Стефан Костов – български сценарист (1958) и актьор (1974-2002)

Вижте също 
 Костов